15-й выпуск Амстел Голд Рейс — шоссейной однодневной велогонки по дорогам нидерландской провинции Лимбург. Гонка длиной 238 километров со стартом в Херлене и финишом в Мерссене была проведена 5 апреля 1980 года. 

Победу на гонке, четвёртый год подряд, одержал нидерландец Ян Рас из команды «TI-Raleigh-Creda».

Участники 
На гонке стартовали 146 гонщиков. До финиша доехали 66 гонщиков, представляющих 14 велокоманд.

Результаты

Ссылки 
 
 Амстел Голд Рейс 1980 на CycleBase

1980 год в велоспорте
Спорт в Нидерландах в 1980 году
Апрель 1980 года